Czjzek ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Czjzek (* 1936), österreichischer Musiker und Musikpädagoge